General Arenales (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
General Arenales (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië